Kamenka hace referencia a varios artículos:

Personalidades 
 Eugene Kamenka, filósofo australiano socialista

Ríos 
 Río Kamenka, pequeño río en el óblast de Novosibirsk, Rusia

Topónimos

En Rusia

Óblast de Sáratov 
 Kamenka, Raión de Krasonarmey (antigua colonia de alemanes del Volga)

Otros 
 (5385) Kamenka, un asteroide